Progresso puede referirse a:

 Progresso, localidad del Brasil;
 Progresso, localidad de Belice;
 Progresso do Sambizanga, equipo de fútbol de Angola.